Martin Elsässer bzw. Martin Elsaesser ist der Name folgender Personen:

* Martin Elsaesser (1884–1957), deutscher Architekt
 Martin Elsässer (Diplomat) (* 1933), deutscher Diplomat